Tideland – romanzo di Mitch Cullin del 2000
 Tideland - Il mondo capovolto (Tideland) – film del 2005 diretto da Terry Gilliam